Brüllmann ist der Familienname folgender Personen:

 André Brüllmann (* 1934), Schweizer Geräteturner
 Christoph Brüllmann (* 1958), Schweizer Segler
 Emil Brüllmann (1902–1988), deutsch-schweizerischer Bildhauer
 Jakob Brüllmann (1872–1938), Schweizer Bildhauer